Molnár Rajmund (1908–1971) ciszterci szerzetes, apát, író
 Molnár Rajmund (2002–) labdarúgó (Haladás)